Красневич Марія Іванівна (1932 — ?) — українська радянська діячка, ланкова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Красневич Ярослав Миколаєвич (1911—1998) — художник та педагог.